Austria:
 Ill – rzeka, dopływ Renu

Francja:
 Ill – rzeka, dopływ Renu

Niemcy:
 Ill – rzeka, dopływ Theel